Divenire, in filosofia, concetto ontologico contrapposto all'essere.
Panta rei, il concetto del divenire nella filosofia di Eraclito.
Anitya, il concetto del divenire nel buddhismo. 
Divenire, album di Ludovico Einaudi.